Charles Hermans kan verwijzen naar:

 Charles Hermans (jurist) (1932-2015), vicepresident van de Hoge Raad der Nederlanden
 Charles Hermans (schilder) (1839-1924), Belgisch schilder